Pyeonghwa-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Pyeonghwa-dong, Andong, stadsdel i Andong, Norra Gyeongsang, 
 Pyeonghwa-dong, Iksan, stadsdel i Iksan, Norra Jeolla, 
 Pyeonghwa-dong, Jeonju, stadsdel i Jeonju, Norra Jeolla,